Krege ist der Familienname folgender Personen:

 Sandra Krege (* 1987), deutsche Schachspielerin
 Wolfgang Krege (1939–2005), deutscher Autor und Übersetzer